Es gibt folgende zwei Erzeparchien Mosul:

 Erzeparchie Mosul (Chaldäer)
 Erzeparchie Mosul (Syrer)